Klaus John ist der Name folgender Personen:

* Klaus John (Politiker) (1940–2003), deutscher Politiker (PDS)
 Klaus Dieter John (1952–2014), deutscher Ökonom